Бурнаково — название населённых пунктов в России:

 Бурнаково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Бурнаково — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Бурнаково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.